Cacheu (cidade), cidade costeira da Guiné-Bissau
 Cacheu (região), uma região da Guiné-Bissau
 Cacheu (setor), um setor autónomo da Guiné-Bissau
 Rio Cacheu, também conhecido como rio Farim, um rio da Guiné-Bissau

Ver também 
 NRP Cacheu

Desambiguações de topônimos